Jaws () может означать

 Челюсти (фильм)
 JAWS — программа для чтения с экрана компьютера
 Jaws (игра, 1987) — видеоигра для NES
 Jaws (игра, 1989) — компьютерная игра для ряда платформ
 Jaws Unleashed — видеоигра (2006)
Jaws Brewery — российский производитель пива